BIFF est un acronyme qui peut faire référence à :

Festivals 
 Festival international du film de Bangkok (Bangkok International Film Festival)
 Festival international du film de Bergen (Bergen International Film Festival)
 Festival international du film de Brisbane (Brisbane International Film Festival)
 Festival international du film de Busan (Busan International Film Festival)